Le mot Vendée, issu du gaulois , est originellement le nom d'une rivière située en France. Aujourd'hui, il désigne aussi un département français de la région Pays de la Loire, correspondant essentiellement à l'ancien Bas-Poitou.

Le mot se rapporte également à d'autres lieux et entre dans diverses expressions répertoriées ci-dessous.

Toponyme

Canada 
 Vendée, un village de la municipalité locale d'Amherst, dans la région administrative des Laurentides, au Québec ;

France 
 la Vendée, une rivière qui prend sa source à Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres ;
 la Vendée, un département français situé dans la région des Pays de la Loire ;
 Vendée-Grand-Littoral, une intercommunalité à fiscalité propre située en Vendée ;
 le lac de la Vendéenne, un lac situé dans l'île principale de l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 le pays Sud-Vendée ou, en forme longue, le syndicat mixte d'étude du pays Sud-Vendée, une structure d’aménagement située en Vendée ;
 le square de la Vendée, une voie située dans le quartier de Picpus du  de Paris.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Le Bocage vendéen est une région naturelle de France, située en Vendée.
 La Gâtine vendéenne, prolongeant la Gâtine poitevine, est une région naturelle de Vendée.
 Le Marais breton-vendéen est une zone géographique humide située sur le littoral atlantique, en Vendée et en Loire-Atlantique (région des Pays de la Loire).
 La Plaine vendéenne est une région naturelle de France, située en Vendée. C'est une ancienne plaine sédimentaire calcaire sous-marine.

Histoire 
 Les  sont un ensemble de soulèvements armés dans le département de la Vendée, et autour de celui-ci, pendant la Révolution française dans la période qui suivit.
 Plus spécifiquement, la guerre de Vendée est une guerre civile qui opposa, dans l'Ouest de la France en guerre, les républicains (surnommés les « bleus ») aux royalistes (les « blancs »), entre l'an I et l'an IV (1793 et 1796) pendant la Révolution française.
 La Vendée militaire est le territoire insurgé lors des .
 La petite Vendée briarde, ainsi nommée en référence à la guerre de Vendée, est un soulèvement paysan intervenu en novembre-décembre 1793 en Brie, en réaction aux mesures anti-religieuses prises par la Convention nationale pendant la Terreur.

Culture et société

Élevage 
 Le Vendéen (ou Charentais) est une ancienne race de cheval de selle et de carrossiers, de type demi-sang.
 Le Blanc de Vendée est une race de lapin domestique, blanche et albinos.
 Les  sont des chiens originaires de Vendée, surtout utilisés pour la chasse. Il en existe plusieurs races : le Grand basset griffon vendéen, le Petit basset griffon vendéen, le Briquet griffon vendéen et le Grand griffon vendéen.
 Le Haras de la Vendée est un haras départemental de 4,5 hectares situé à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
 Le Mouton vendéen est une très ancienne race de moutons, élevée principalement en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire, en France.

Alimentation 
 Vendée Cola est un soda régional au cola, distribué par la société Vendée Market implantée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée.
 Le fiefs-vendéens est un vin AOC, produit en Vendée.
 La fouace (ou fouasse) vendéenne est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger et à l'eau-de-vie, une spécialité culinaire de la Vendée. 
 La gâche de Vendée, ou gâche vendéenne, est une viennoiserie semblable à une brioche, spécialité culinaire de la Vendée.
 Jambon de Vendée est une IGP identifiant un jambon transformé selon un processus défini et dans une aire délimitée comprise dans les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.
 Porc de Vendée est une IGP identifiant un mode d'obtention de carcasses bouchères de porcs issus majoritairement d'élevages vendéens.

Associations 
 La Vendéenne, en forme longue La Vendéenne La Roche-sur-Yon, est une association confessionnelle fondée en 1907 à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
 Le Souvenir vendéen est une association apolitique vouée à l'étude et à la commémoration de la Vendée militaire. Fondée en 1932, son siège est à Cholet, au centre de la Vendée historique.

Cinéma et télévision 
 Les Vendéens sont un téléfilm réalisé par Jacques Dupont et diffusé pour la première fois en 1993 sur France 3.

Médias 
 Le Courrier vendéen est un journal hebdomadaire régional d'information français diffusé autour de Challans, en Vendée.
 Le Journal de la Vendée est un journal bimensuel, édité par le Conseil départemental de la Vendée.
 RCF Vendée est la radio du diocèse de Luçon et l'une des radios locales du réseau RCF.
 Télé Sud Vendée (2000-2010) était une chaîne de télévision locale basée à Luçon, en Vendée.
 TV Vendée est une chaîne de télévision généraliste départementale diffusant en Vendée.

Monuments et musées 
 Vendée Miniature est un musée situé à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée. C'est la reconstitution à l’échelle 1/ d'un village de la Vendée des années 1920.
 L'Historial de la Vendée est un musée retraçant l'histoire de la Vendée de la Préhistoire au début du . Il est situé aux Lucs-sur-Boulogne, en Vendée.
 Le Mémorial de la Vendée est un monument construit aux Lucs-sur-Boulogne en commémoration des victimes des colonnes infernales de la guerre de Vendée, et plus particulièrement de celles du massacre des Lucs-sur-Boulogne.
 Le pont des Vendéens est un ancien pont en pierre qui traversait l'Huisne au Mans, dans la Sarthe.

Musique 
 Vendée 93 est un album écrit, composé et produit par Didier Barbelivien en 1992. Il est inspiré du roman de Victor Hugo Quatrevingt-treize.

Sports 
 Le palet vendéen est un sport d'adresse traditionnel vendéen.
 Le Protest Vendée Pro est une compétition annuelle de surf à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée.
 La Roche Vendée Tennis de table est un club de tennis de table français basé à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
 Le Tour de Vendée est une course cycliste d'environ  et se déroulant traditionnellement au début du mois d'octobre.
 La Transat New York-Vendée est une course au large transatlantique en solitaire, courue à bord de monocoques de .
 Le Vendée Challans Basket est un club de basket-ball basé dans la ville de Challans, en Vendée.
 Le Vendée Fontenay Foot est un club de football basé à Fontenay-le-Comte, en Vendée.
 Le Vendée Globe est une épreuve sportive de voile, consistant à faire le tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance.
 Le Vendée Les Herbiers Football est un club de football situé aux Herbiers, en Vendée.
 Le Vendée Poiré-sur-Vie Football est un club de football basé au Poiré-sur-Vie, en Vendée.
 Vendée U est une équipe cycliste basée en Vendée.
 La Vendée Va'a est une course  de  pirogues  polynésiennes de  en haute  mer.

Transports 
 Air Vendée (1975-2000) était une compagnie d'aviation française basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
 Cap Vendée est le réseau de transport régional en Vendée.
 Le Chemin de fer de la Vendée est un chemin de fer touristique et historique qui participe depuis 1992 à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire de la Vendée. 
 La Compagnie des chemins de fer de la Vendée est une société anonyme créée en 1863 et absorbée par l'administration des chemins de fer de l'État en 1878.
 Les Tramways de la Vendée (1896-1949) étaient un réseau de chemins de fer secondaires organisé par le département de la Vendée, constitué de voies ferrées d'intérêt local à écartement métrique.

Anthroponyme

Surnom 
 Les Crouyssiens, habitants de Crouy dans l'Aisne, sont surnommés les Vendéens.
 Pierre-Mathurin Mercier (1774-1801), dit la Vendée, est une personnalité militaire, commandant de la légion de Vannes et de l'Armée catholique et royale des Côtes-du-Nord lors de la Chouannerie et de la guerre de Vendée.

Bateau 
 La Vendée est un bateau de commerce qui, désemparé par une violente tempête, heurta une roche entre l'île de Batz et l'île de Sieck vers la fin du mois de  ; tout l'équipage périt.

Notes et références